Гол(ь)дмарк () — немецкая фамилия.
 Рубин Голдмарк (1872—1936) — американский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Карл Гольдмарк (1830—1915) — австро-венгерский композитор и скрипач.
 Питер Карл Голдмарк (1906—1977) — венгерский и американский учёный, инженер и звукооператор.
 Питер Джеймс Голдмарк — американский политик.